Hamelin je lahko:
 Geografija
 Hamelin, mesto

 Ljudje
 François Hamelin, francoski admiral
 Jacques Hamelin, francoski admiral
 Marc-André Hamelin, francoski pianist